Паркес () — прізвище британського походження.

Відомі носії 
 Брок Паркес (*24 грудня 1981) — австралійський мотогонщик;
 Майкл Паркес (*1944) — американський живописець, засновник течії магічного реалізму, майстер фантастичного живопису та літографії.

Англійські прізвища